Норман (Норм) Фостер, офицер Ордена Канады (родился 14 февраля 1949 года) — канадский драматург, считается самым известным на сегодняшний день канадским драматургом. Впервые открыл в себе талант драматурга во Фредериктоне, штат Нью-Брансуик, где он работал ведущим популярного утреннего радиошоу. Он сопровождал друга на прослушивание и получил свою первую актёрскую работу, как Элвуд П. Дауд в Харви, даже не увидев пьесу. Заинтригованный театром, он положил ручку на бумагу и написал свою первую пьесу «Грешники» .

Биография 
В 1983 и 1984 годах Театр «Нью-Брансуик» осуществил поставил «Грешников» и следующую пьесу Фостера «Парни из семьи Мелвилл». В последующие годы театр поставил его же пьесы «Моя дорогая Джудит» (1987), «Майские влюблённости» (1990), «Торговля автомобилями» (1991), «Вред друг другу» (1992) и «Рабочее время» (1996).

Чрезвычайно плодовитый писатель, Фостер поставил более пятидесяти пьес на профессиональных сценах. Другие известные пьесы включают «Любовный список», «Длинные выходные»; «Сказки на ночь»; «Поцелуй луну, поцелуй солнце»; «Штормовое предупреждение»; «Скин Флик»; «Вне закона»; «Двор Хильды» ; «По критерию имени» ; «Старая любовь» ; «Починка заборов», «Здесь, на траектории полета», «Дамы вчетвером». Часто Фостера сравнивают с американским драматургом Нилом Саймоном за его юмор, доступность сюжета и языка и понимание повседневных невзгод жизни. Его пьесы ставятся во всей Северной Америке и в других англоязычных странах, например, в Австралии. Начиная с июня 2016 года в Сент-Катаринс, Онтарио в честь него проводится Театральный фестиваль Норма Фостера.

Гильдия драматургов Канады присудила ему пожизненное членство в 2016 году.

В декабре 2016 года Фостер был награждён Орденом Канады.

В 2018 году он был награждён ключом от города Сент-Катаринс, Онтарио.

Он также часто играет в постановках своих произведений. Например, он играет Джонаса в некоторых постановках пьесы «Джонас и Барри дома».

Примечания 

Офицеры ордена Канады
Родившиеся в 1949 году
Драматурги Канады
Родившиеся в Ньюмаркете (Онтарио)